Do soutěže mužské čtyřhry na tenisovém turnaji ABN AMRO World Tennis Tournament 2015 nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl pár Michaël Llodra a Nicolas Mahut, jehož členové nestartovali společně. Llodra do soutěže nenastoupil. Spoluhráčem Mahuta se stal Vasek Pospisil, s nímž skončil v úvodním kole na raketách Benneteaua s Rogerem-Vasselinem.

Vítězem čtyřhry se stal třetí nasazenýnizozemsko-rumunský pár Jean-Julien Rojer a Horia Tecău, který ve finále zdolal britsko-australskou dvojici, Jamie Murray a John Peers, postoupivší z kvalifikace jako šťastní poražení. Po vyrovnaném rozdělení úvodních dvou sad 3–6 a 6–3, rozhodl o vítězi až supertibreak poměrem míčů [10–8]. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 500 bodů.

Nasazení párů 
  Julien Benneteau /  Édouard Roger-Vasselin (čtvrtfinále, odstoupili)
  Marcel Granollers /  Marc López (čtvrtfinále)
  'Jean-Julien Rojer /  Horia Tecău (vítězové)
  Rohan Bopanna /  Daniel Nestor (čtvrtfinále)

Pavouk 

{{Pavouk 16-3-volný los
| RD1=První kolo
| RD2=Čtvrtfinále
| RD3=Semifinále
| RD4=Finále

|team-width=175

| RD1-seed01=1
| RD1-team01= J Benneteau  
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3=
| RD1-seed02=
| RD1-team02= N Mahut   V Pospisil
| RD1-score02-1=4
| RD1-score02-2=4
| RD1-score02-3=

| RD1-seed03=LL
| RD1-team03= J Murray   J Peers
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3=
| RD1-seed04=
| RD1-team04= R Bautista Agut   J Sousa
| RD1-score04-1=3
| RD1-score04-2=4
| RD1-score04-3=

| RD1-seed05=4
| RD1-team05= R Bopanna   D Nestor
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3=
| RD1-seed06=
| RD1-team06= R Klaasen   L Paes
| RD1-score06-1=2
| RD1-score06-2=3
| RD1-score06-3=

| RD1-seed07=
| RD1-team07= D Inglot   F Mergea
| RD1-score07-1=6
| RD1-score07-2=77
| RD1-score07-3=
| RD1-seed08=Q
| RD1-team08= C Fleming  J Marray
| RD1-score08-1=2
| RD1-score08-2=62
| RD1-score08-3=

| RD1-seed09=WC
| RD1-team09= J Huta Galung   G Smits
| RD1-score09-1=1
| RD1-score09-2=3
| RD1-score09-3=
| RD1-seed10=
| RD1-team10= A Kúreší   N Zimonjić
| RD1-score10-1=6
| RD1-score10-2=6
| RD1-score10-3=

| RD1-seed11=
| RD1-team11= R Lindstedt   M Matkowski
| RD1-score11-1=2
| RD1-score11-2=5
| RD1-score11-3=
| RD1-seed12=3
| RD1-team12= J-J Rojer   H Tecău
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=7
| RD1-score12-3=

| RD1-seed13=WC
| RD1-team13= A Begemann   R Haase
| RD1-score13-1=710
| RD1-score13-2=6
| RD1-score13-3=
| RD1-seed14=
| RD1-team14= L Rosol   D Thiem
| RD1-score14-1=68
| RD1-score14-2=4
| RD1-score14-3=

| RD1-seed15=
| RD1-team15= P Kohlschreiber   J Melzer
| RD1-score15-1=4
| RD1-score15-2=2
| RD1-score15-3=
| RD1-seed16=2
| RD1-team16= M Granollers   M López
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3=

| RD2-seed01=1
| RD2-team01= J Benneteau  
| RD2-score01-1=
| RD2-score01-2=
| RD2-score01-3=
| RD2-seed02=LL
| RD2-team02= J Murray   J Peers
| RD2-score02-1=w/o
| RD2-score02-2=
| RD2-score02-3=

| RD2-seed03=4
| RD2-team03= R Bopanna   D Nestor
| RD2-score03-1=1
| RD2-score03-2=3
| RD2-score03-3=
| RD2-seed04=
| RD2-team04= D Inglot   F Mergea
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3=

| RD2-seed05=
| RD2-team05= A Kúreší   N Zimonjić
| RD2-score05-1=63
| RD2-score05-2=63
| RD2-score05-3=
| RD2-seed06=3
| RD2-team06= J-J Rojer   H Tecău
| RD2-score06-1=77
| RD2-score06-2=77
| RD2-score06-3=

| RD2-seed07=WC
| RD2-team07= A Begemann   R Haase
| RD2-score07-1=7
| RD2-score07-2=4
| RD2-score07-3=[10]
| RD2-seed08=2
| RD2-team08= M Granollers   M López
| RD2-score08-1=5
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3=[7]

| RD3-seed01=LL
| RD3-team01= J Murray   J Peers
| RD3-score01-1=4
| RD3-score01-2=6
| RD3-score01-3=[10]
| RD3-seed02=
| RD3-team02= D Inglot   F Mergea
| RD3-score02-1=6
| RD3-score02-2=3
| RD3-score02-3=[8]

| RD3-seed03=3
| RD3-team03= J-J Rojer   H Tecău
| RD3-score03-1=77
| RD3-score03-2=6
| RD3-score03-3=
| RD3-seed04=WC
| RD3-team04=   R Haase
| RD3-score04-1=62
| RD3-score04-2=3
| RD3-score04-3=

| RD4-seed01=LL
| RD4-team01=   J Peers
| RD4-score01-1='''6
| RD4-score01-2=3
| RD4-score01-3=[8]
| RD4-seed02=3
| RD4-team02=

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Rotterdam Open
Tenis v Nizozemsku v roce 2015
ATP World Tour 2015